Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute du 16 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1975
Tokyo